Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Henrik Sundström 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (campione)
 Henri Leconte (secondo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Henrik Sundström (finale)

 Joakim Nyström (semifinali)
 Pablo Arraya (primo turno)
 Colin Dowdeswell (primo turno)
 Fernando Luna (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1984